Nachdem es bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro keinen Mannschaftswettkampf im Säbelfechten bei den Männern gab, war dieser bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wieder Teil des Wettkampfprogramms. Die Wettkämpfe fanden am 28. Juli 2021 in der Halle B der Makuhari Messe statt.

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 28. Juli 2021, 10:00 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 28. Juli 2021, 11:25 Uhr (Ortszeit)
 Platzierungsrunde 5–8: 28. Juli 2021, 12:45 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 28. Juli 2021, 13:40 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Platz 5/6 und 7/8: 28. Juli 2021, 14:30 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 28. Juli 2021, 18:30 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 28. Juli 2021, 19:30 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde 
Im einzigen Achtelfinale bezwang Ägypten Gastgeber Japan mit 45:32 und qualifizierte sich somit für das Viertelfinale gegen Südkorea.

Platzierungsrunde

Endstand

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020
 

Sabel Mannschaft Manner